Алыпов — фамилия; имеет женскую форму Алыпова.

Известные носители:
 Алыпов, Алексей Иванович (1902—1942) — советский инженер, Герой Социалистического Труда.
 Алыпов, Владимир Вениаминович (род. 1956) — российский тренер по лыжным гонкам, спортивный функционер.
 Алыпов, Вячеслав Анатольевич (род. 1981) — российский биатлонист.
 Алыпов, Иван Владимирович (род. 1982) — российский лыжник, заслуженный мастер спорта России.